Adrian Sikora puede referirse a:

 Adrian Sikora (1980), futbolista polaco;
 Adrian Sikora (1988), tenista eslovaco.